Gustave Boissière ist der Name folgender Personen:

* Gustave Boissière (Literaturwissenschaftler) (Louis Gustave Boissière; 1837–1895), französischer Literaturwissenschaftler 
 Gustave Boissière (Jurist) (1837–nach 1900), französischer Jurist 
 Gustave Boissière (Romanist) (1850–1927), französischer Romanist
 Gustave Boissière (Höhlenforscher) (1905–1956), französischer Höhlenforscher